Moda
 Tendência central - em estatística, é um valor central ou valor típico para uma distribuição de probabilidade
Tendências do mercado financeiro
Tendência (RPG)
A Tendência

Desambiguação